Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in fa diesis minore, Op.1 – composizione di Milij Alekseevič Balakirev
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 – composizione di Béla Bartók
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op. 15 in do maggiore (1796-1797)  – composizione di Ludwig van Beethoven
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op.15 in re minore (1856-1858) – composizione di Johannes Brahms
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op. 23 in si bemolle minore (1874-1875) – composizione di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 , op.11 in mi minore (1830) – composizione di Fryderyk Chopin
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 – composizione di Keith Emerson, dall'album Works Volume 1 degli Emerson, Lake & Palmer (1977)
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op. 7 in do maggiore – composizione di Friedrich Kuhlau
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 – composizione di Franz Liszt
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op. 25 in sol minore – composizione di Felix Mendelssohn
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, K 37 in fa maggiore (1767) – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op.10 in re bemolle – composizione di Sergej Sergeevič Prokof'ev
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op. 1 in fa diesis minore – composizione di Sergej Vasil'evič Rachmaninov
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in mi minore, Op. 25 – composizione di Anton Grigor'evič Rubinštejn 
 Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 – composizione di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič: